Zabójcy – amerykański film noir z 1946 roku,
 Zabójcy – film Andrieja Tarkowskiego,
 Zabójcy – amerykański film z 1964 roku,
 Zabójcy – amerykański film z 1995 roku,
 Zabójcy – VI tom serii Powieść o czasach ostatecznych.
 Zabójcy – duński serial telewizyjny